Haid steht für:

 Haid (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Haid ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Deutschland:
 Haid (Adelmannsfelden), Weiler von Adelmannsfelden, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Haid am Bühl, Ortsteil von Schorndorf (Oberpfalz), Landkreis Cham, Bayern
 Haid am Rain, Ortsteil von Waidhofen (Oberbayern), Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Haid am Sand, Ortsteil von Geiersthal, Landkreis Regen, Bayern
 Haid am Forst, Ortsteil von Immenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Haid bei Metting, Ortsteil von Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Haid bei Pitzling, Ortsteil von Pemfling, Landkreis Cham, Bayern
 Haid (Altenthann), Ortsteil von Altenthann (Oberpfalz), Landkreis Regensburg, Bayern
 Haid (Ampfing), Ortsteil von Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Haid (Arzberg), Ortsteil von Arzberg, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Haid (Aufhausen), Ortsteil von Aufhausen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Haid (Bad Saulgau), Ortsteil von Bad Saulgau, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Haid (Baierbach), Ortsteil von Baierbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Haid (Bissingen), Wüstung auf dem Gebiet des Marktes Bissingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern, siehe Oberringingen #Wüstungen
 Haid (Bogen), Ortsteil von Bogen (Stadt), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Haid (Dorfen), Ortsteil von Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Haid (Ebnath), Ortsteil von Ebnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Haid (Eichendorf), Ortsteil von Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Haid (Feichten an der Alz), Ortsteil von Feichten a.d.Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Haid (Flieden), Weiler bei Flieden, Landkreis Fulda, Hessen
 Haid (Freiburg im Breisgau), Ortsteil von Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Haid (Friesenried), Ortsteil von Friesenried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Haid (Geisenhausen), Ortsteil von Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Haid (Griesstätt), Ortsteil von Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Haid (Haiming), Ortsteil von Haiming (Oberbayern), Landkreis Altötting, Bayern
 Haid (Hallerndorf), Ortsteil von Hallerndorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Haid (Hemau), Ortsteil von Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Haid (Holzkirchen), Ortsteil von Holzkirchen (Oberbayern), Landkreis Miesbach, Bayern
 Haid (Kastl), Ortsteil von Kastl (Lauterachtal), Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Haid (Kirchdorf im Wald), Ortsteil von Kirchdorf i.Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Haid (Kirchweidach), Ortsteil von Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Haid (Konzell), Ortsteil von Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Haid (Legau), Ortsteil von Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Haid (Leiblfing), Ortsteil von Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Haid (Lupburg), Ortsteil von Lupburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Haid (Mainburg), Ortsteil von Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Haid (Moosthenning), Ortsteil von Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Haid (Munningen), Ortsteil von Munningen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Haid (Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg), Ortsteil von Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Haid (Niederaichbach), Ortsteil von Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Haid (Niederwinkling), Ortsteil von Niederwinkling, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Haid (Oberbergkirchen), Ortsteil von Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Haid (Osterhofen), Ortsteil von Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Haid (Parsberg), Ortsteil von Parsberg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Haid (Pocking), Ortsteil von Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Haid (Presseck), Ortsteil von Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Haid (Pullenreuth), Ortsteil von Pullenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Haid (Reut), Ortsteil von Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Haid (Söchtenau), Ortsteil von Söchtenau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Haid (Steinberg am See), Ortsteil von Steinberg am See, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Haid (Tirschenreuth), Ortsteil von Tirschenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Haid (Traunstein), historischer Ortsteil von Traunstein, Bayern
 Haid (Trochtelfingen), Ortsteil von Trochtelfingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Haid (Tüßling), Ortsteil von Tüßling, Landkreis Altötting, Bayern
 Haid (Velden), Ortsteil von Velden (Vils), Landkreis Landshut, Bayern
 Haid (Viechtach), Ortsteil von Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Haid (Vilshofen), Ortsteil von Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Haid (Vogtareuth), Ortsteil von Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Haid (Warngau), Ortsteil von Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Haid (Weiding), Ortsteil von Weiding (Landkreis Cham), Landkreis Cham, Bayern
 Haid (Wessobrunn), Ortsteil von Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Haid (Wittibreut), Ortsteil von Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Haid (Wurmannsquick), Ortsteil von Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Haid (Zeilarn), Ortsteil von Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

in Österreich:
 Haid (Gemeinde Gmünd), Ortsteil der Stadtgemeinde Gmünd, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Haid (Gemeinde Groß Gerungs), Katastralgemeinde von Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Haid (Gemeinde Adlwang), Ortsteil von Adlwang, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Aistersheim), Ortschaft von Aistersheim, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Ansfelden), Ortsteil von Ansfelden, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Aurach), Ortsteil von Aurach am Hongar, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Haid (Gemeinden Bad Hall, Kremsmünster), Ort in Bad Hall, Bezirk Steyr-Land, und in Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Bad Leonfelden), Ortschaft von Bad Leonfelden, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Bad Zell), Ortsteil von Bad Zell, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Engerwitzdorf), Ortschaft von Engerwitzdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Heiligenberg), Ortschaft von Heiligenberg (Oberösterreich), Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Hirschbach), Ortsteil von Hirschbach im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Hohenzell), Ortsteil von Hohenzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Hörsching), Ortschaft von Hörsching, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Königswiesen), Katastralgemeinde von Königswiesen, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Kremsmünster, Ortschaft Dirnberg), Ort bei Dirnberg, westlich von Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf,  Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Lenzing), Ortschaft von Lenzing, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Mauthausen), Katastralgemeinde von Mauthausen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Michaelnbach), Ortschaft von Michaelnbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Mitterkirchen im Machland), Ortschaft von Mitterkirchen im Machland, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Vöckla, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde St. Florian), Ortschaft von St. Florian am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Ottenschlag), Ortsteil von Ottenschlag im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde St. Leonhard), Ortschaft von St. Leonhard bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Sankt Marien), Ortsteil von Sankt Marien, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde St. Stefan), Ortschaft von St. Stefan am Walde, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Scharnstein, Ortschaft Mühldorf), Ort südlich Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Scharnstein, Ortschaft Viechtwang), Ort nördlich Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Schlüßlberg), Ortschaft von Schlüßlberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Tarsdorf), Ortschaft von Tarsdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Vöcklamarkt), Ortschaft von Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Vorchdorf), Ortsteil von Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Walding), Ortschaft von Walding, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Weitersfelden), Ortschaft von Weitersfelden, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Haid (Gemeinde Saalfelden), Ortschaft und Katastralgemeinde von Saalfelden am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Haid (Gemeinde Straßwalchen), Ort bei Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Haid (Gemeinde Wagrain), Ortslage von Wagrain (Pongau), Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg

Sonstige:
 Haid (Texas), Ort in Texas, Vereinigte Staaten
 Haid, deutscher Name von Bor (u Tachova), Stadt im Okres Tachov, Tschechien
 Haid, deutscher Name von Bor (Sadov), Ortsteil von Sadov, Tschechien
 Haid, deutscher Name von Hatě (Chvalovice), Ortsteil von Chvalovice, Tschechien
 Haid, ehemaliger Ortsname von St. Valentin auf der Haide, Graun im Vinschgau, Südtirol

Siehe auch:
 Hayd
 Heid
 Heyd
 Haidt
 Heidt
 Heydt
 Hide
 Hyde